Visbuurt (Noardeast-Fryslân), buurtschap in Noardeast-Fryslân, Friesland.
 Visbuurt (Den Helder), buurt in Den Helder, Noord-Holland.